Töpfer bezeichnet:

 einen Beruf, siehe Töpferei
 einige Vogelarten aus der Familie der Töpfervögel
 den Töpfer (Berg), einen Berg im Zittauer Gebirge
 den Ort Großtöpfer im Eichsfeld und die Wüstung Kleintöpfer bei Treffurt an der Werra

Töpfer oder Toepfer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Toepfer (1894–1993), deutscher Unternehmer
 Andreas Töpfer (1668–1744), evangelischer Generalsuperintendent der Niederlausitz und Oberhofprediger in Anhalt-Zerbst
 Antje Töpfer (* 1968), deutsche politische Beamtin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Armin Töpfer (* 1944), deutscher Ökonom
 August Töpfer (1834–1911), deutscher Lehrer und Entwerfer für das Kunstgewerbe 
 Bernhard Töpfer (1926–2012), deutscher Historiker
 Birte Toepfer (1945–2010), deutsche Mäzenatin und Stiftungsratsvorsitzende
 Edeltraut Töpfer (* 1949), deutsche Politikerin
 Ernst Toepfer (1877–1955), deutscher Maler 

 Gerti Töpfer (* 1953), deutsche Politikerin (CDU) und Oberbürgermeisterin von Riesa
 Günter Toepfer (* 1941), deutscher Bauingenieur, Politiker (CDU) und Schriftsteller

 Heinz Töpfer (1930–2009), deutscher Hochschulprofessor für Regelungs- und Steuerungstechnik
 Johann Gottlob Töpfer (1791–1870), deutscher Komponist, Organist und Orgelbautheoretiker
 Johanna Töpfer (1929–1990), deutsche Politikerin (FDGB), MdV
 Jürgen Töpfer (1946–2003), deutscher Politiker

 Klaus Töpfer (* 1938), deutscher Politiker, ehemaliger Umweltminister
 Ota Töpfer (1921–1962), tschechischer Kabarettist und Komiker
 Otto Toepfer (1845–1918), deutscher Mechaniker und Optiker
 Regina Toepfer (* 1975), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Reinhold Toepfer (1873–1951), deutscher Mechaniker und Optiker
 Roland Töpfer (1929–1999), deutscher Trickfilmregisseur, Schöpfer des HB-Männchens
 Rolf Töpfer (* 1932), deutscher Radsportler
 Rudolf Töpfer (?–1996), deutscher Heimatforscher und Posthistoriker 
 Sabine Toepfer-Kataw (* 1963), deutsche politische Beamtin (CDU)
 Sonja Toepfer (* 1961), deutsche Videokünstlerin und Autorin
 Thomas Töpfer (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Tomáš Töpfer (* 1951), tschechischer Schauspieler und Politiker
 Ulrich Töpfer (* 1953), deutscher Sozialpädagoge und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Wilfried Töpfer (* 1945), Bremerhavener Politiker (SPD) 

Toepfer heißen folgende Institutionen und Unternehmen:
 die Alfred Toepfer Stiftung F. V. S.
 Alfred C. Toepfer International, Agrarrohstoffhandels- und Logistikunternehmen aus Hamburg
 Otto Toepfer & Sohn, Unternehmen der Feinmechanik und Optik mit Sitz in Potsdam

Siehe auch:
 Töpffer